Рогачёвский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Рогачёвский переулок — улица в посёлке Корма Кормянского района Гомельской области.

Россия 
 Рогачёвский переулок — улица в Москве.
 Рогачёвский переулок — улица в Санкт-Петербурге.